Bolding är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Cees Bolding  (1897–1979), nederländsk konstnär
 Fenna Bolding (född 1958), nederländsk politiker
 Henk Jan Bolding (född 1955), nederländsk politiker
 Jim Bolding (1949–2011), amerikansk friidrottare 
 Justis Bolding (född 1979), amerikansk skådespelerska
 Per Olof Bolding (1918–1997), svensk rättslärd